Köllinger ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Köllinger (1944–2011), deutscher Theaterwissenschaftler, Librettist, Ballettdirektor und Publizist
 Erika Köllinger (1941–2005), deutsche Schauspielerin und Kabarettistin

Siehe auch:
 Kollinger